Niels Vinding Dorph kan syfta på följande personer:

 Niels Vinding Dorph (1783–1858), dansk författare, teaterledare och rektor
 Niels Vinding Dorph (1862–1931), dansk konstnär